Pionero hace referencia a varios artículos:

Historia

Antigua Grecia
 Grupo pionero, un número de pintores creadores de cerámicas de figuras rojas en el siglo V a.C.

América
 Pioneros polacos del Río de La Plata, término utilizado para referirse a las personas o grupos de personas, provenientes de Galitzia, colonizadores de La Plata, Argentina.
 Pionero de Norteamérica, término utilizado para referirse a las personas o grupos de personas que arribaron al oeste de los Estados Unidos durante el siglo XIX.
 Pioneros mormones, colonizadores del oeste estadounidense a mediados del siglo XIX.
 Día del Pionero (Utah), conmemorativo de los pioneros mormones.

Organización
 Movimiento de Pioneros, organización de niños en países socialistas, incluyendo la Organización de Pioneros Vladimir Lenin.

Lugares
 Espacio Urbano Pionero, centro comercial controlado por la empresa inmobiliaria Saitec, filial de Walmart Chile.

Biología 
 Especie pionera

Enlaces externos